Коровушкин — русская фамилия.

Известные носители:
 Коровушкин, Александр Константинович (1909—1976) — советский государственный деятель, председатель Госбанка СССР.
 Коровушкин, Николай Иванович (1921—2003) — Герой Советского Союза.
 Коровушкин, Роман Сергеевич (1974—1993) — Герой Российской Федерации.
 Коровушкин, Сергей Александрович (род. 1979) — российский футболист.

 Коровушкина, Анна Михайловна (род. 1987) — российская футболистка.